Jean-Pierre Tokoto, joueur camerounais de football ;
 Jean-Pierre Tokoto, joueur américain de basket-ball, petit-fils du précédent.